Résultats détaillés du Tournoi de Wimbledon 2015,  du championnat de tennis de Wimbledon et troisième Grand Chelem de l'année qui se déroule du  au  à Wimbledon (Royaume-Uni).

Faits marquants

Avant le tournoi 
 David Ferrer,  mondial chez les hommes, déclare forfait en raison d'une blessure au coude. Il brise ainsi sa série de 50 apparitions consécutives en Grand Chelem.

Pendant le tournoi 
 Roger Federer chez les messieurs et Serena Williams chez les dames atteignent tous deux la finale à 33 ans.
 La Suisse place pour la première fois de son histoire quatre représentants en huitièmes de finale d'un Grand Chelem : Roger Federer, Stanislas Wawrinka, Timea Bacsinszky et Belinda Bencic.
 Chez les messieurs, Novak Djokovic, tenant du titre, et Roger Federer, septuple vainqueur du tournoi, se retrouvent en finale comme l'année précédente. C'est à nouveau le Serbe qui s'impose, remportant ainsi le trophée londonien pour la , son  du Grand Chelem.
 Chez les dames, la 1 mondiale Serena Williams remporte le tournoi pour la  en s'imposant en finale face à l'Espagnole Garbiñe Muguruza qui dispute sa première finale en Grand Chelem. S'étant adjugé l'US Open 2014, l'Open d'Australie 2015 et Roland-Garros 2015, elle réalise un Grand Chelem sur 2 ans (que les médias ont surnommé Serena Slam), performance qu'elle avait déjà réalisée entre 2002 et 2003, et se donne la possibilité de réaliser le Grand Chelem calendaire en remportant l'US Open 2015, que Steffi Graf est la dernière joueuse à avoir réalisé, en 1988. Elle égalerait par la même occasion ses 22 titres en Grand Chelem.
 Martina Hingis remporte le tournoi à la fois en double dames et en double mixte avec à chaque fois un partenaire indien (Sania Mirza en double dames et Leander Paes en double mixte).

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Têtes de série

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série 
Seize têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du simple messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double mixte du tournoi de Wimbledon

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
  Site de l'ATP

2015
Wimbledon
Wimbledon